Волы́нский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Волынский переулок — улица в Луге.
 Волынский переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Волынская улица